Die Ýokary Liga 2016 ist die 24. Spielzeit der höchsten turkmenischen Fußballliga seit der offiziellen Einführung im Jahr 1992. Die Saison begann am 5. März 2016 mit dem ersten Spieltag und wird voraussichtlich im November 2016 mit dem 36. Spieltag enden. Titelverteidiger ist der Altyn Asyr FK.

Der Meister wird sich direkt für den AFC Cup 2017 qualifizieren. Zusätzlich nimmt der Sieger des turkmenischen Fußballpokals am AFC Cup teil. Die schlechteste Mannschaft der Saison steigt in die Birinji Liga ab.

Tabelle

Weblinks 
 Saison 2016 bei Soccerway.com
 Saison 2016 bei RSSSF.com

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Turkmenistan
Fußballsaison 2016